L'expression « théorie de l'évolution », élaborée par Jean-Baptiste de Lamarck, peut renvoyer à différentes notions :
 Darwinisme, conçue par Charles Darwin
 Théorie synthétique de l'évolution, aussi appelée « synthèse néodarwinienne », « théorie néodarwinienne de l'évolution » ou « néodarwinisme », s'appuie à la fois sur les travaux de Darwin et les mécanismes de l'hérédité ;
 Évolution, transformation des espèces vivantes qui se manifeste par des changements de leurs caractères génétiques au cours des générations.